Не́вский, Алекса́ндр: Невский, Александр Александрович (настоящая фамилия Курицын; род. 1971) — культурист, актёр, шоумен.
 
 Невский, Александр Владимирович (род. 1958) — советский легкоатлет-многоборец.
 Невский, Александр Павлович (1896—1939) — деятель советских спецслужб.